Voici une liste de forts s'appelant ou ayant porté le nom de fort Saint-Nicolas :
 Fort Saint-Nicolas (Nouvelle-France) ;
 Fort Saint-Nicolas (Marseille) ;
  ;
 
Homonymie de monument